Szwajcaria:
 Willigen – miejscowość w gminie Schattenhalb w kantonie Berno, w okręgu Interlaken-Oberhasli

Osoby:
 Volkert Simon Maarten van der Willigen – holenderski matematyk

Zobacz też:
 Villigen